Géraud est un nom propre utilisé comme prénom ou comme nom de famille.

Étymologie 
D'origine germanique, Géraud est formé d'après gari (lance) et wald (qui gouverne).

Prénom 
Géraud est un prénom masculin, fêté le 13 octobre.

Personnalités ayant Géraud pour prénom 
 Géraud d'Aurillac († 909), thaumaturge.
 Géraud d'Auvergne
  Géraud Duroc, qui fut de toutes les campagnes de Napoléon.
 Géraud Ier d'Armagnac
 Géraud II d'Armagnac
 Géraud V d'Armagnac
 Géraud VI d'Armagnac
 Géraud de Cordemoy
 Géraud de Frachet, né à Châlus, historien et hagiographe de l’Ordre mendiant des Dominicains,
 Géraud de Geouffre de La Pradelle
 Géraud Ier de Mâcon
 Géraud de Maulmont (1222 -1299), conseiller des rois de France Philippe le Hardi et Philippe le Bel, bâtisseurs de Châlus Maulmont.
 Géraud du Puy 
 Géraud Réveilhac 
 Géraud de Salles
 Géraud Valet de Reganhac
 Géraud (évêque)

Saint chrétien 
 Saint Géraud est le patron d'Aurillac, dans le Cantal.

Nom de famille 
Géraud peut être un nom de famille, assez courant.

Personnalités ayant Géraud pour nom de famille 
 André Géraud, de son nom de plume « Pertinax », (1882-1974), journaliste français.
 Céline Géraud
 Hugues Géraud
 Jacques Géraud (1947-), écrivain français.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique